Йонсен — скандинавская фамилия.

Известные носители:
 Йонсен, Бьорн (род. 1991) — норвежский футболист. 
 Йонсен, Бьярне (1892—1984) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Йонсен, Деннис (род. 1998) — норвежский футболист.
 Йонсен, Мариус (род. 1981) — норвежский футболист, игравший на позиции защитника. 
 Йонсен, Микаэль Торсет (род. 2000) — норвежский футболист.
 Йонсен, Пэл (род. 1990) — фарерский пловец. 
 Йонсен, Ронни (род. 1969) — норвежский футболист, защитник.
 Йонсен, Тейтур (род. 1986) — фарерский футболист, полузащитник.
 Йонсен, Фруде (род. 1974) — норвежский футболист, нападающий.
 Йонсен, Эрланд (род. 1967) — норвежский футболист, защитник.
 Йонсен, Эспен (род. 1979) — норвежский футболист, вратарь.
 Йонсен, Хери (род. 1973) — фарерский певец, лидер группы «Týr».